Kisses (álbum)
Kisses (filme) 

Desambiguação